Roter Kaviar steht für:

 Roter Kaviar, alternative Bezeichnung für Lachskaviar
 Polizeiruf 110: Roter Kaviar, deutscher Fernsehfilm von Ulrich Stark (1995)